Дабу́ () — город на юго-востоке Кот-д’Ивуара, на территории области Лагюн. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в южной части области, на северном побережье лагуны Эбрие, на расстоянии приблизительно 187 километров к юго-юго-востоку (SSE) от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 76 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 39 494 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
К северо-западу от города расположен небольшой  (ICAO: DIDB).

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара